

Presentación previa 
Andrey Golubev y Nikola Mektić eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Gero Kretschmer y Alexander Satschko ganaron el título tras derrotar en la final Sekou Bangoura y Tristan-Samuel Weissborn.

Cabeza de serie 

  Ariel Behar /  Aliaksandr Bury (Primera ronda)
  Sergio Galdós /  Caio Zampieri (Baja)

<ol start=3>
  Andreas Mies /  Max Schnur ''(Primera ronda)
  Máximo González /  Fabrício Neis ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Vicenza 2017